Chevigny peut faire référence à :

Toponyme
Communes françaises
 Chevigny, dans le Jura
 Chevigny-en-Valière, en Côte-d'Or
 Chevigny-Saint-Sauveur, en Côte-d'Or

Anciennes communes françaises
 Chevigny, dans la Marne, aujourd'hui intégrée en 1865 à Villeneuve-Renneville-Chevigny

 Hameau français
 Chevigny, hameau d'Étais-la-Sauvin, dans l'Yonne
 Chevigny, hameau de Fénay, commune française de la Côte-d'Or

Commune belge
 Libramont-Chevigny, ville en Région wallonne dans la province de Luxembourg
Ancienne commune belge
 Sainte-Marie-Chevigny, aujourd'hui section de Libramont-Chevigny

Autres
 Pont de Chevigny, pont du  au-dessus du canal de Berry, à Saint-Just

Patronyme
 Geneviève-Sophie Chevigny (1772-1840), danseuse de l'Opéra de Paris
 Noëlle Chevigny (1985-), joueuse de volley-ball française

 Famille de Boissonneaux de Chevigny :
 Jacqueline de Chevigny (1911-1993), plus connue sous le nom de sœur Jeanne d'Arc, religieuse et bibliste française
 Pierre de Boissonneaux de Chevigny (1914-2011), député (1956-1958) et sénateur (1952-1956 et 1959-1974) de Meurthe-et-Moselle
  Robert de Chevigny (1920-2011), membre de la Congrégation du Saint-Esprit, évêque émérite de Nouakchot
 Hubert de Chevigny (1949-2022), aviateur et explorateur français

Homonymie de patronyme